Dans la mythologie romaine, Proserpine  est assimilée à Perséphone.
 En astronomie, (26) Proserpine est un astéroïde.
 Proserpine est le nom d'un papillon de l'espèce Zerynthia rumina.
 Proserpine est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully.
 Proserpine est un drame lyrique en 4 actes de Camille Saint-Saëns (1887).
 Proserpine est un drame de Mary Shelley publié en 1832.
 Proserpine (peinture) est un tableau de Dante Gabriel Rossetti, peint en 1874.
 Proserpine est une ville du Queensland (Australie).
 Proserpine était le premier réacteur nucléaire expérimental utilisant du plutonium comme combustible dans les années 1960 au centre CEA de Saclay.
 La Proserpine était une frégate en service dans la Royal Navy puis dans la marine française de 1809 à 1856.

Homonymie de titre